Le tournoi de tennis Nordic Light est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Espoo du 4 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Kostanić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evgenia Kulikovskaya et Elena Tatarkova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Nordic Light
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Nordic Light
Sport en Finlande en 2003
Compétition de tennis en Finlande
Sport à Espoo
Tennis en août 2003